Натали Браун (; род. 17 мая 1973, Тимминс) — канадская телевизионная актриса. Она родилась и выросла в Тимминсе, Онтарио, и начала свою карьеру как модель, прежде чем стать актрисой.

Браун наиболее известна благодаря своей работе на телевидении, где она сыграла более сорока ролей. Она играла ведущую роль в канадском ситкоме «Софи» (которая принесла ей номинацию на премию «Джемини»), который транслировался на CBC в 2008-09 годах. На американском телевидении у неё была второстепенная роль в сериале ABC «Счастливый город» в 2010 году. В 2014 году она была членом основного состава первого сезона сериала FX «Штамм». В дополнение к этому у неё были второстепенные роли в «Быть человеком» и «Укушенная». Браун также сыграла незначительные роли в нескольких кинофильмах, появлялась в телефильмах, и исполняла гостевые роли в таких сериалах как «Горячая точка» и «Тайные операции».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки